Эффе́кт Зе́емана — расщепление линий атомных спектров в магнитном поле. Назван в честь Питера Зеемана, открывшего эффект в 1896 году.

Эффект обусловлен тем, что в присутствии магнитного поля  электрон, обладающий магнитным моментом  приобретает дополнительную энергию  Приобретённая энергия приводит к снятию вырождения атомных состояний по полному квантовому числу  и расщеплению атомных спектральных линий.

Природа эффекта

В классическом представлении 
Объяснение эффекта Зеемана в рамках классической физики было дано Хендриком Лоренцем. Согласно его теории, атом рассматривается как классический гармонический осциллятор, и его уравнение движения в присутствии магнитного поля  направленного вдоль оси , можно рассматривать в виде

 

где  — скорость вращения электрона вокруг ядра,  — масса электрона,  — резонансная частота электронного дипольного перехода. Последний член в уравнении обусловлен силой Лоренца.

Введём величину, называемую ларморовской частотой 

Решение уравнения движения показывает, что резонансная частота дипольного момента в присутствии магнитного поля расщепляется на три частоты , называемых лоренцевским или простым зеемановским триплетом.
Таким образом, в магнитном поле электрон вместо простого вращения вокруг ядра атома начинает совершать сложное движение относительно выделенного магнитным полем направления 
Электронное облако атома прецессирует вокруг этой оси с частотой Лармора 

Такая простая модель объясняет наблюдаемое в экспериментах изменение поляризации флуоресценции атомарных паров в зависимости от направления наблюдения. Если смотреть вдоль оси , то на частоте  никакой атомной флуоресценции наблюдаться не будет, так как атомный диполь на этой частоте колеблется вдоль оси магнитного поля, а его излучение распространяется в направлении, перпендикулярном этой оси. На частотах  наблюдается право- и левовращающая поляризации, так называемые  и -поляризации.

Если же смотреть вдоль осей  или , то наблюдается линейная поляризация ( и  соответственно) на всех трёх частотах  и . Вектор поляризации света  направлен вдоль магнитного поля, а  — перпендикулярно.

Классическая физика оказалась способной описать только так называемый простой (нормальный) эффект Зеемана. Объяснить сложный (аномальный) эффект Зеемана в рамках классических представлений о природе невозможно.

В квантовом представлении 
Полный гамильтониан атома в магнитном поле имеет вид:

 

где  — невозмущенный гамильтониан атома и  — возмущение, созданное магнитным полем:

 

Здесь  — магнитный момент атома, который состоит из электронной и ядерной частей. Ядерным магнитным моментом, который на несколько порядков меньше электронного, можно пренебречь. Следовательно,

 

где  — магнетон Бора,  — полный электронный угловой момент, и  — фактор.

Оператор магнитного момента электрона является суммой орбитального  и  спинового  угловых моментов, умноженных на соответствующие гиромагнитные отношения:
 

где  и ; последнюю величину называют аномальным гиромагнитным отношением; отклонение от 2 появляется из-за квантово-электродинамических эффектов. В случае L-S-связи для расчета полного магнитного момента суммируются все электроны:

 

где  и  — полный орбитальный и спиновый моменты атома, и усреднение делается по атомному состоянию с данной величиной полного углового момента.

Простой эффект Зеемана 
Простым или нормальным эффектом Зеемана называется расщепление спектральных линий на три подуровня; он качественно может быть объяснён классически.
Если член взаимодействия  мал (меньше тонкой структуры то есть ), нормальный эффект Зеемана наблюдается:

 при переходах между синглетными термами ();
 при переходах между уровнями  и ;
 при переходах между уровнями  и , поскольку  не расщепляется, а  расщепляется на три подуровня.

В сильных полях также наблюдается расщепление на три подуровня, однако это может происходить вследствие эффекта Пашена — Бака (см. далее).

При нормальном эффекте Зеемана расщепление связано с чисто орбитальным или чисто спиновым магнитным моментами. Это наблюдается в синглетах He и в группе щёлочноземельных элементов, а также в спектрах Zn, Cd, Hg.

Поляризация  и  наблюдаются при изменении проекции магнитного момента на  и , соответственно.

Несмотря на то, что Зееман изначально наблюдал в своих экспериментах именно простой эффект, в природе он встречается относительно редко.

Сложный эффект Зеемана 
Для всех несинглетных линий спектральные линии атома расщепляются на значительно большее, чем три, количество компонент, а величина расщепления кратна нормальному расщеплению . В случае сложного (или аномального) эффекта величина расщепления сложным образом зависит от квантовых чисел . Как указано ранее, приобретённая электроном в магнитном поле дополнительная энергия  пропорциональна  — фактору, который называют множителем Ланде (гиромагнитный множитель) и который дается формулой
 

где  — значение орбитального момента атома,  — значение спинового момента атома,  — значение полного момента.

Впервые этот множитель ввёл Ланде. Работы Ланде являлись продолжением работ Зеемана, поэтому расщепление линий в спектрах, полученных Ланде в магнитном поле, называют аномальным эффектом Зеемана. Заметим, что эксперимент Зеемана сделан при , то есть , поэтому никакой надобности в множителях не возникало.

Таким образом, вырожденный энергетический уровень расщепляется на  равноотстоящих зеемановских подуровня (где  — максимальное значение модуля магнитного квантового числа ).

Эффект Пашена — Бака 

Эффект Пашена — Бака наблюдается, когда зеемановское расщепление превышает расщепление тонкой структуры, то есть при . В таких полях разрушается обычное спин-орбитальное взаимодействие. При этом сложное зеемановское расщепление переходит в простое, так что вырожденный энергетический уровень расщепляется на  равноотстоящих зеемановских подуровней (где  — максимальное значение модуля магнитного квантового числа ).

Сверхсильные поля 
В ещё более сильных магнитных полях, при которых циклотронная энергия электрона  (где  — его циклотронная частота) становится сопоставимой с энергией связи атома или превышает её, структура атома полностью меняется. В этом случае классификация уровней производится согласно уровням Ландау, а кулоновское взаимодействие выступает как возмущение по отношению к магнитному, расщепляя уровни Ландау на подуровни. Для атома водорода в основном состоянии такая ситуация наступает, когда  превышает атомную единицу энергии, то есть при  Тл.

История 
Предположение, что спектральные линии могут расщепляться в магнитном поле, было впервые высказано Майклом Фарадеем, который, однако, не смог наблюдать эффект из-за отсутствия источника достаточно сильного поля. Эффект был впервые обнаружен Питером Зееманом в 1896 году для узкой зелёно-голубой линии кадмия. В своём опыте Зееман применял магнитные поля напряжённостью 1–1,5 Тл и наблюдал расщепление линии на триплет. Зееман сослался на Фарадея как на автора идеи. 31 октября 1897 года об этих опытах узнал Хендрик Лоренц, который уже на следующий день встретился с Зееманом и привёл ему своё объяснение, основанное на разработанной им же классической электронной теории. Вскоре, однако, обнаружилось, что спектральные линии большинства других веществ расщепляются в магнитном поле более сложным образом. Объяснить этот эффект удалось только в рамках квантовой физики с развитием представлений о спине. За открытие и объяснение эффекта Зееман и Лоренц были награждены Нобелевской премией по физике 1902 года.

См. также 
 Эффект Штарка
 Атомная орбиталь
 Эффект Пашена — Бака

Примечания

Литература

Оригинальные статьи 
 
 
 

Атомная физика
Квантовая механика
Магнитооптические эффекты